Mexx — торговая марка, под которой нидерландская компания Mexx Group B.V производит товары модной индустрии: одежда (для женщин, мужчин, подростков и детей), аксессуары, парфюмерия и товары для дома. Посредством франчайзинга фирменные магазины открыты по всему миру. C 2001 года Mexx Group B.V являлась дочерним предприятием корпорации Liz Claiborne, Inc. В 2015 году Mexx был куплен турецким холдингом Eroglu, который также владеет брендом Colin's.

История 
Марка MEXX берёт своё начало в 1980 году, когда эмигрант из Индии Раттан Чадха основал в Нидерландах компанию, которая занималась импортом из Азии и продажей сочетаемых коллекций одежды под марками Emanuelle (женская одежда) и Moustache (мужская).
В 1986 году обе марки объединились для создания единого международного образа. Из слияния заглавных букв получила своё название и сама марка: M — Moustache, E — Emanuelle, и XX — английское разговорное обозначение поцелуя.

 1990 год — появилась детская линия одежды Mexx Kids для мальчиков и девочек 2-8 лет.
 1992 год — появилась линия одежды Mini Mexx для новорождённых.
 1995 год — MEXX вышел на мировой рынок.
 1997 год — появились новые линии одежды:
 Mexx Sport — спортивная одежда для женщин (не представлена в России)
 XX by Mexx — молодёжная одежда для женщин.
 1997 год — появились новые линии:
 Mexx Fragrance — парфюм;
 Mexx Bags — сумки;
 Mexx Shoes — обувь;
 Mexx Time — часы;
 Mexx Eyes — очки;
 Mexx Bed&Bath — постельное бельё и полотенца;
 MimiMexx Home — мебель для младенцев;
 Mexx Socks — носки;
 1997 год — был открыт первый магазин в Москве.
 2000 год — появилась новая линия Mexx Jewels — украшения, которая подразделяется на три направления: City, Young, Essentials.
 2000 год — был открыт первый магазин в Краснодаре.
 2002 год — был открыт первый магазин в Санкт-Петербурге.

Компания имеет возможность реализовывать продукцию в более чем 65 странах и на четырёх континентах. Имеет свыше 9000 точек продаж своей продукции. В компании работает более 50 ведущих дизайнеров десяти национальностей. В год выпускается 12 различных коллекций. Парфюмерную линию Mexx выпускает Procter & Gamble.

В 2010 году произошёл ребрендинг марки. В качестве фирменного цвета был выбран фиолетовый — он присутствует на ярлыках, информационных табличках, на фоне логотипа и на другой визуальной атрибутике. Был разработан новый стиль магазинов, в их оформление включены элементы нью-йоркского «лофта». Для рекламных кампаний стали привлекать известных моделей, так лицом рекламной кампании «весна-лето» 2010 стала Евгения Володина, а «осень-зима» — Юлия Снигирь.

В 2014 году компания не смогла расплатиться с кредиторами и 3 декабря 2014 года амстердамским судом было принято решение о начале процедуры банкротства. Компания Mexx собирается закрыть все свои магазины. Однако представитель компании Фриц Кемп (Frits Kemp) заявил, что точки продаж будут функционировать настолько долго, насколько это возможно и оставшееся время позволит привлечь покупателей для распродажи оставшихся в магазинах товар.

В 2015 году компания MEXX вновь начала свою работу, разрабатывая новую коллекцию осень—зима 2015.

К концу 2016 года в России работало примерно 30 магазинов Mexx. 11 июля 2017 года было объявлено об уходе бренда из России, и 31 июля был закрыт последний российский магазин Mexx.

Деление линий одежды MEXX по стилям 

 Casual
 Flash
 Express
 Premium jeans
 City
 Formal
 Noos
 Smart
 Smart casual
 XX jeans
 Sexy

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Описание на FashionPRG
 Церемония открытия магазина MEXX в городе Душанбе (Республика Таджикистан) 
 Официальный интернет-магазин одежды MEXX в России.

Производители одежды и обуви Нидерландов
Торговые марки Нидерландов